BRS peut faire référence à :
 Barry Rogliano Salles, le premier courtier maritime français ;
  ;
 Black Rock Shooter (en japonais ブラック★ロックシューター), une OVA japonaise réalisée par les studios Ordet.